Sebaste, Sebastia ou Sebasteia (em grego: ) era um topônimo comum na antiguidade clássica. Sebaste era o equivalente em grego para o latim Augusta e as cidades de antigamente buscavam homenagear Augusto ou os imperadores romanos posteriores ao se batizarem com este nome. Pode referir-se a:

Topônimos

Na Turquia
 Eleussa Sebaste — cidade na província de Mersin
 Sivaslı — cidade na província de Uşak
 Sivas — cidade na província de Sivas
 Niksar — cidade na província de Tocate; também chamada Neocesareia e Dióspolis

Outras regiões
 Sebastia (Palestina) — vila perto de Nablus, na Cisjordânia
 Sebaste (Antique) — municipalidade nas Filipinas

Desambiguações de topônimos